Радіо — загальна назва методів безпровідного передавання та отримання інформації за допомогою електромагнітних хвиль радіочастотного діапазону

 Радіо — присілок, Салаватський район, Башкортостан, Росія